Лесно́й переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лесной переулок — улица в Данкове.
 В Липецке:
 Лесной переулок
 2-й Лесной переулок
 В Москве:
 1-й Лесной переулок
 2-й Лесной переулок
 3-й Лесной переулок
 4-й Лесной переулок
 Лесной переулок (Толстопальцево)
 Новолесной переулок
 В Санкт-Петербурге:
 Лесной переулок (Володарский)
 Лесной переулок (Горелово)
 Лесной переулок (Пороховые)
 Лесной переулок (Парголово)
 1-й Лесной переулок (Зеленогорск)
 2-й Лесной переулок (Зеленогорск)
 Лесной переулок — улица в Таганроге.
 В Тольятти:
 1-й Лесной переулок
 2-й Лесной переулок
 3-й Лесной переулок
 4-й Лесной переулок
 5-й Лесной переулок
 6-й Лесной переулок
 7-й Лесной переулок
 8-й Лесной переулок
 В Томске:
 Лесной переулок — переулок между Красноармейской улицей и улицей Дзержинского.
 Лесной переулок — переулок в Тимирязевском.
 Лесной переулок — переулок в Дзержинском.
 3-й Лесной переулок.

Украина 
 Лесной переулок — улица в Днепре.
 Лесной переулок — переулок в Дарницком районе Киева, местность Бортничи. Расположен между улицами Лесной и Демидовской.

См. также 
 Лесной проезд
 Лесной проспект
 Лесная улица